Chikugo (provincie), een Japanse provincie
Chikugo (Fukuoka), een stad in de Japanse prefectuur Fukuoka
Chikugo (rivier)